Rejon iczniański – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu czernihowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1965, ma powierzchnię 1576 km² i liczy około 41 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Icznia.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada, 1 osiedlowa rada i 27 silskich rad, obejmujących w sumie 67 wsi i 7 osad.

Miejscowości rejonu